Иньшино (старое название Иншино) — деревня в Алексинском районе Тульской области. Находится в 2 км к востоку от восточной окраины г. Алексина, с которым соединяется по дороге 70К-015. Почтовый индекс 301355.

По старому административному делению было центром Ин(ь)шинской волости Алексинского уезда. Было приписано к церковному приходу в Болдинском монастыре, с. Бунырево.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Алексин